Прядихин — фамилия.

 Прядихин, Александр Тимофеевич (1919—2006) — русский художник.
 Прядихин, Владимир Александрович (род. 1947 г.) — художник, архитектор, преподаватель Московского архитектурного института.